Landshausen ist der Ortsname von

 Landshausen (Kraichtal), Ortsteil der Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Landshausen (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern